I Campionati europei di badminton 2017 si sono svolti a Kolding, in Danimarca, dal 25 al 30 aprile 2017. È stata la 27ª edizione del torneo, organizzato dalla Badminton Europe.

Podi

Medagliere

Risultati

Singolare maschile

Singolare femminile

Doppio maschile

Doppio femminile

Doppio misto

Collegamenti esterni 
 

Badminton nel 2017
2017
Competizioni sportive a Kolding